Basilica di Santa Restituta – chiesa di Napoli

 Chiesa di Santa Restituta – chiesa di Cagliari
 Chiesa di Santa Restituta – chiesa di Messina
 Chiesa di Santa Restituta – chiesa di Le Rosce – Santa Restituta, nel comune di San Vincenzo Valle Roveto
 Chiesa di Santa Restituta – chiesa di Sora

 Pieve di Santa Restituta – chiesa di Montalcino